Бусс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Бусс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта

 Бусс (острів)